Nome – jedna z norweskich gmin leżących w regionie Telemark.
Miejscowości w Australii:
 Nome – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Nome – miasto w stanie Alaska, w okręgu Nome
 Nome – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Nome – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jefferson
Okręgi w USA:
 okręg Nome (ang. Nome Census Area) – w stanie Alaska